Mir Mossavver ;
 Moïne Mossavver.